Consulta () steht für:
 Sacra Congregazione della Consulta, ehemalige Kongregation der römischen Kurie
 Helvetische Consulta, verfassungsgebende Versammlung der Helvetischen Republik
 Consulta (Korsika), einstige korsische Generalversammlung
 den Verfassungsgerichtshof Italiens, der seinen Sitz im Palazzo della Consulta in Rom hat

Consulta ist der Name folgender Orte:
 La Consulta, Ort in der Provinz Mendoza, Argentinien